Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini je izvršen 1931. godine. Država, čiji je Bosna i Hercegovina bila dio, u međuvremenu je dobila novi naziv - Kraljevina Jugoslavija. Po popisu stanovništva na površini od 51.564 km2, 1931. godine u Bosni i Hercegovini živjelo je 2.323.555 stanovnika. 

 Broj stanovnika: 2.323.555  
 Broj stanovnika ženskog spola: 1.138.515 ( -46.525)
 Broj stanovnika muškog spola: 1.185.040
 Broj žena u odnosu prema broju muškaraca 961 : 1000
 Broj domaćinstava: 398.238
 Veličina prosječnog domaćinstva: 5.8 članova/domaćinstvu
 Gustoća naseljenosti: 45.1 stanovnika/km2
 Prosječna starost žena: - godina
 Prosječna starost muškaraca: - godina

Ukupni rezultati po vjerskoj pripadnosti 

Prema popisu vlasti Kraljevine Jugoslavije, na prostoru dijelova ondašnjih banovina (Vrbaska, Drinska, Zetska i Primorska) na prostoru Bosne i Hercegovine, popisano je sljedeće stanovništvo.

Rezultati po upravnim jedinicama 
U nastavku su rezultati po upravnim jedinicama na temelju vjeroispovjesti:

Apsolutna većina

Relativna većina

Primorska banovina

Vrbaska Banovina

Drinska banovina

Zetska banovina

Izvori 

  Političke prilike u Bosni i Hercegovini - Vladimir Ćorović  
 Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine: Demografija, Tematski bilten 02/2007, Sarajevo 2007.godine
 Federalni zavod za statistiku: Stanovništvo BiH po popisima 
 Popis za kraljevinu Jugoslaviju 1931; 

1931
1931